Beaurieux kan syfta på:

 Beaurieux, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Beaurieux, Nord, fransk kommun i departementet Nord